Plattenwald ist ein Ortsname:

 Plattenwald (Backnang), Siedlung im namengebenden zentralen Stadtteil von Backnang, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Plattenwald (Bad Friedrichshall), Stadtteil von Bad Friedrichshall, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg